Webley M1904 – brytyjski pistolet samopowtarzalny
 Krag-Jørgensen M1904 – norweski karabinek, wersja karabinu Krag-Jørgensen